Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel Warsaw Open) van 2009 vond plaats van 18 tot en met 23 mei 2009 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was met tennissen gestopt (naar later zou blijken: tijdelijk), en kwam derhalve haar titel niet verdedigen. Het eerste reekshoofd Caroline Wozniacki had zich, als gevolg van een blessure, voor het toernooi afgemeld; evenzo de als tweede geplaatste Agnieszka Radwańska.

De grote verrassing was dat het toernooi werd gewonnen door een WTA-debutante die er voor het eerst in was geslaagd zich via het kwalificatietoernooi toegang tot het hoofdtoernooi te bevechten: de Roemeense Alexandra Dulgheru. Op weg naar de eindstrijd versloeg zij twee reekshoofden: Sara Errani (5) en Daniela Hantuchová (6). In de finale rekende zij vervolgens in drie sets af met de als achtste geplaatste Aljona Bondarenko uit Oekraïne. Het was, uiteraard, Dulgheru's eerste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Vera Doesjevina en Tatiana Perebiynis hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De halve finales werden door de vier geplaatste koppels uitgevochten. Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Lisa Raymond, gaf tegen het eind van de eerste set de strijd op, wegens een knieblessure van Raymond.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Bethanie Mattek-Sands won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee dubbelspeltitels met andere partners; Mattek-Sands zes.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Warschau 2009
Warschau